Drottningholm kan syfta på::

 Drottningholms kungsgård – en byggnad norr om Drottningholms slottspark, ursprungligen en kungsgård omfattade nästan hela Lovö socken
Drottningholms slott – ett kungligt slott beläget på Lovön i Mälaren
 Drottningholms badhus –  kungafamiljens privata kallbadhus i Mälaren vid Drottningholms slott
 Drottningholms slottsbibliotek – ett privatbibliotek på Drottningholms slott
Drottningholms slottskyrka – en byggnadsdel tillhörande Drottningholms slott
Drottningholms slottsteater – en unik 1700-talsteater byggd 1764–1766
 Drottningholms slottspark – en parkanläggning vid Drottningholms slott
 Drottningholms slotts skulpturpark – Sveriges äldsta skulpturpark belägen i Drottningholm på Lovön i Mälaren
Drottningholm (tätort) – en tätort på Lovön i Mälaren i Ekerö kommun
Drottningholms municipalsamhälle – ett municipalsamhälle 1887–1944 i Lovö landskommun
 Drottningholms världsarv – ett världsarv i Drottningholm och Drottningholms slott
Drottningholmsmalmen – ett område på Lovön i tätorten Drottningholm

Se även
 S/S Drottningholm – flera